Le championnat du monde de squash 1996 est l'édition 1996 du championnat du monde qui se déroule du 12 au 22 novembre 1996 à Lahore. Jansher Khan gagne son  championnat du monde en battant Rodney Eyles en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Squash au Pakistan
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash féminin 1996

1996
Squash masculin
Squash masculin 1996
Monde masculin 1996
Monde masculin
Sport en novembre 1996
Sport au Pakistan en 1996